Bale může být:

 Bale (Chorvatsko), chorvatská opčina v Istrijské župě
 Bale (Etiopie), zóna v Oromii, etiopská administrativní jednotka

příjmení osob
 Gareth Bale (* 1989), britský fotbalista z Walesu
 Christian Bale (* 1974), britský herec

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení